

Œuvres de fiction 

 Roxanne, chanson du groupe The Police en 1978.
 Roxanne, film de Fred Schepisi sorti en 1987.
 Roxanne Roxanne, film américain de 2017 réalisé par Michael Larnell.